Amalia di Sassonia, principessa di Sassonia e duchessa di Baviera-Landshut.
 Amalia di Sassonia-Hildburghausen, duchessa di Sassonia-Hildburghausen e duchessa consorte di Hohenlohe-Neuenstein-Oehringen
 Amalia di Sassonia-Coburgo-Kohary, nata principessa di Sassonia-Coburgo-Gotha e duchessa di Sassonia
 Amalia di Sassonia-Weimar-Eisenach, principessa di Sassonia-Weimar-Eisenach e principessa dei Paesi Bassi per matrimonio
 Amalia di Sassonia, Principessa di Sassonia, drammaturga e compositrice, nota sotto gli pseudonimi di A. Serena e Heiter Amalie